

Biografia
È il figlio dell'allenatore Don Monson.

Note

Collegamenti esterni

Cestisti figli d'arte